Mount Benson ist der Name folgender Berge:

 Mount Benson (Alaska), Vereinigte Staaten
 Mount Benson (Antarktika) im Ellsworthland
 Mount Benson (Kanada) in British Columbia
 Mount Benson (Neuseeland) auf der Südinsel
 Mount Benson (South Australia), Australien
 Mount Benson (Western Australia), Australien